Unter Verpflegungskontrolle versteht man 

 die Verpflegungskontrolle im Radsport
 die Verpflegungskontrolle in der Schweizer  Seeschifffahrtsverordnung, vierter Abschnitt, Art. 35